Инам-уль-Хак (; ) — пакистанский государственный деятель. Был 24-м министром иностранных дел Пакистана.

Биография 
В 2007 году президент Первез Мушарраф назначил Инама-уль-Хака министром иностранных дел государства. В то время Мохаммедмиан Сомро исполнял обязанности премьер-министра.

До назначения на должность министра иностранных дел, Инам-уль-Хак был послом Пакистана в Турции, Китае и постоянным представителем государства при Организации Объединенных Наций.

Ссылки 
 Inam ul Haq made new foreign minister 
 Официальный список министров иностранных дел Пакистана 

Министры иностранных дел Пакистана
Послы Пакистана в Турции
Послы Пакистана в Китае
Постоянные представители Пакистана при ООН